Podział administracyjny Tanzanii został opisany w rozdziale I, art. 2.2 Konstytucji. Kraj jest podzielony na 31 regionów (), które są podzielone na prowincje (). Dystrykty dzielą się również na okręgi wyborcze () oraz dystrykty (). Okręgi wyborcze dzieli się na miejskie i wiejskie. Miejskie tworzone dzieli się ulice (), a wiejskie na wioski (). Okręgi wiejskie mogą być również podzielone na osady ().

Przypisy